Gotoea är ett släkte av nässeldjur. Gotoea ingår i familjen Corymorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Gotoea